Carroll steht für:

 Carroll (Familienname), der Familienname Carroll
 Carroll Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carroll (Iowa), im Carroll County
 Carroll (Louisiana), im Red River Parish
 Carroll (Maine), im Penobscot County
 Carroll (Maryland)
 Carroll (Nebraska), im Wayne County
 Carroll (New Hampshire), im Coös County
 Carroll (New York), im Chautauqua County
 Carroll (North Carolina)
 Carroll (Ohio), im Fairfield County
 Carroll (Pennsylvania) 
 Carroll (Tennessee)
 Carroll (Texas)
 Carrol Corner, im Mississippi County, Arkansas
 Carroll Gardens, in Brooklyn, New York City
 Carrol Junction, im Laclede County, Missouri
 Carrol Mill (Virginia)
 Carroll Crossroads, im Franklin County, Alabama
 Carroll Highlands, im Carroll County, Maryland
 Carroll Knolls (Maryland)
 Carroll Manor (Maryland)
 Carroll Valley, im Adams County, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Carroll Avenue, 1300 Block, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 76000488
 Carroll County Almshouse and Farm, in Westminster, Maryland, ID-Nr. 75000878
 Carroll County Courthouse, Eastern District, in Berryville, Arkansas, ID-Nr. 76000392
 Carroll County Poor Farm Cemetery, in Pleasant Valley, Arkansas, ID-Nr. 06000412
 Carroll County Sheriff's Quarters and Jail, in Carrollton, Missouri, ID-Nr. 79001355
 Carroll Gardens Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 83001687
 Carroll House, in Clinton, Louisiana, ID-Nr. 98000679
 Carroll House Hotel, in Fullerton, North Dakota, ID-Nr. 94000221
 Carroll Mansion, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 73002182
 Carroll Place, in St. George, South Carolina, ID-Nr. 74001849
 Carroll Stagecoach Inn, in Oregon, Missouri, ID-Nr. 83000993
 Carroll Township Hall, in Oak Harbor, Ohio, ID-Nr. 90000385
 Carroll-Harper House, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001023
 Carroll-Hartshorn House, in Reading, Massachusetts, ID-Nr. 84002532
 Carroll-Richardson Grist Mill, in Cave Spring, Georgia, ID-Nr. 80001025

Siehe auch:
 Carrol
 Caroll
 Carol (Begriffsklärung)
 Carroll County
 Carroll-Gletscher
 Carroll Township
 Carroll Inlet, Bucht im Ellsworthland, Antarktika
 O’Carroll